

Miejscowości w Salwadorze 
 San Rafael – miejscowość i gmina w Salwadorze, w departamencie Chalatenango
 San Rafael – miejscowość i gmina w Salwadorze, w departamencie San Miguel

Miejscowości w Gwatemali 
 San Rafael La Independencia – miasto i siedziba gminy w departamencie Huehuetenango
 San Rafael Petzal – miasto i siedziba gminy w departamencie Huehuetenango

Miejscowości w USA 
 San Rafael – miejscowość w USA, w stanie Kalifornia
 San Rafael – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nowy Meksyk

Góry w USA 
 San Rafael Mountains – pasmo górskie w Hrabstwie Santa Barbara
 San Rafael Hills – wzgórza w Hrabstwie Los Angeles

Pozostałe kraje 
 San Rafael – miasto w Argentynie
 San Rafael – miasto w Chile
 San Rafael – miejscowość w Hiszpanii
 San Rafael – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie Antioquia
 San Rafael – miasto w Kostaryce
 San Rafael - miasto w Kostaryce; w prowincji San José
 San Rafael – miasto w Meksykańskim stanie Veracruz
 San Rafael – wodospad na rzece Coca na terenie Parku Narodowego Cayambe Coca w Ekwadorze